Die 1. Divisjon 1981 war die 37. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 19. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 24. April 1981 und endete am 18. Oktober 1981.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Vålerengens IF wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Im Laufe der Saison entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Vålerengens IF und Rosenborg Trondheim. Nur zeitweise konnten andere Mannschaften Anschluss finden. Rosenborg führte am 17. Spieltag mit drei Punkten Vorsprung. Dann aber verloren sie die nächsten vier Spiele und rutschten damit sogar noch hinter Viking Stavanger auf Rang drei ab.

Von den Aufsteigern Brann Bergen, Hamarkameratene und SK Haugar schaffte nur Hamar den Klassenerhalt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Molde FK konnte sich in einer spannenden Relegation gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon durchsetzen und stieg auf. Brann Bergen musste nach nur einer Saison wieder absteigen, Pors blieb zweitklassig.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1981

Fußballsaison 1981
Eliteserien-Saison (Fußball)